Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської Ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» (скорочена назва КНП БМР "МЦПМСД №2", стара назва білоцерківська міська дитяча поліклініка) — лікувально—профілактичний заклад у Білій Церкві, що забезпечує проведення широкого комплексу заходів з медичного обслуговування здорових і лікування хворих дітей та дорослого населення. 

Основною метою роботи КНП БМР "МЦПМСД №2" є надання амбулаторної медичної допомоги дітям та дорослому населенню.

Структура та години роботи лікувально-профілактичного закладу 

КНП БМР "МЦПМСД №2" має у своєму складі дев'ять амбулаторій, які розташовані за територіальним принципом.

Години роботи амбулаторій загальної практики-сімейної медицини КНП БМР «МЦПМСД №2»:

Амбулаторія ЗПСМ №1, вул. Леваневського, 56а – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №2, вул. Шевченка, 69 – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №4, вул. Івана Кожедуба, 155 – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №5 (доросле населення), вул. Ярослава Мудрого, 49 – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №5(дитяче населення), вул. Вернадського, 10 – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №6, вул. Ярослава Мудрого, 49  – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №7, вул. Некрасова, 30  – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №8, вул. Леваневського,  63 – 8-00 – 20-00

Амбулаторія ЗПСМ №9, вул. Некрасова, 80 – 8-00 – 20-00

Суботній графік роботи чергових кабінетів по амбулаторіях:

Амбулаторія ЗПСМ №2, вул. Шевченка, 69 – 9-00 – 14-00

Амбулаторія ЗПСМ №5 (доросле населення), вул. Ярослава Мудрого, 49 – 9-00 – 14-00

Амбулаторія ЗПСМ №6, вул. Ярослава Мудрого, 49 – 9-00 – 14-00

Амбулаторія ЗПСМ №7, вул. Некрасова, 30  – 9-00 – 14-00

Амбулаторія ЗПСМ №8, вул. Леваневського,  63 – 9-00 – 14-00

Галерея

Посилання 
 Офіційний сайт закладу http://med2.top/ 
Медичні заклади міста.  Сайт міста Біла Церква
 Мережа закладів охорони здоров'я міста Біла Церква. Сайт міського центру медичної статистики «Медінстат»
 Флагмани сучасної медицини. Галактика-С. Український видавничий центр
 МИКОЛА АЗАРОВ: «У МЕНЕ ГАРНІ ВРАЖЕННЯ ВІД БІЛОЇ ЦЕРКВИ». Білоцерківська газета «Копейка»

Медичні центри в Україні
Охорона здоров'я у Білій Церкві